Medicinalstyrelsen kan avse:

Medicinalstyrelsen (Finland) – tidigare finländsk statlig myndighet
Medicinalstyrelsen (Sverige) – tidigare svensk statlig myndighet